Kapadia ist der Familienname folgender Personen:

 Asif Kapadia (* 1972), britischer Filmregisseur 
 Dimple Kapadia (* 1957), indische Filmschauspielerin  
 Sarosh Homi Kapadia (1947–2016), indischer Jurist
 Simple Kapadia (1958–2009), indische Schauspielerin und Kostümdesignerin
 Sushila Kapadia (* 1932), indische Badmintonspielerin